

Art et culture 

One of Us est le titre de plusieurs chansons :
 One of Us est une chanson d'ABBA ;
 One of Us est une chanson de Joan Osborne ;
 One of Us est une chanson de Prince.

 One of Us est un film de 2018 avec Christa B. Allen ;
 One of us est une chanson de Liam Gallagher (2019)

Divers 

 One of Us (Un de Nous en français) est également le nom d’une initiative européenne prise par un collectif ayant déposé une pétition avec 1,7 million de signatures auprès de la Commission européenne en 2014.

 One of Us est le titre d'une série britannique en quatre épisodes de Harry et Jack Williams, produite par BBC One et diffusée en août et septembre 2016 au Royaume-Uni.

Notes et références 

Homonymie de titre